La línia 8 és una de les huit línies del TRAM Metropolità d'Alacant, que serveix la zona metropolitana d'Alacant i la Marina. Aquesta línia és encara en projecte. Serà la línia interna de Benidorm. Anirà, en una branca, des de la parada de Benidorm (que futurament es trobarà a l'Estació d'Autobusos) fins al centre de la ciutat fins al Racó de l'Oix i, per l'altra branca, fins a la mateixa Terra Mítica.

Enllaços externs 
 TRAM

Referències 

Línies del TRAM Metropolità d'Alacant